Hermon steht für:

 Hermon (), Berg im Grenzbereich zwischen Libanon, Syrien und Israel
 Kleiner Hermon (), Alternativname für Giv’at HaMo’re, Berg bei Afula, Israel
 Hermon, anderer Name für Banyas, Fluss im Grenzbereich zwischen Libanon, Syrien und Israel
 Hermon (Jerusalem) († um 314), Bischof von Jerusalem
 Hermon-Verlag, jüdischer Verlag in Frankfurt am Main

Hermon ist der Name folgender Orte

in Südafrika:
 Hermon (Südafrika), Dorf in der Gemeinde Swartland, Provinz Westkap

in den Vereinigten Staaten:
 Hermon (Illinois), im Knox County
 Hermon (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles, Kalifornien
 Hermon (Maine), im Penobscot County
 Hermon (New York), im St. Lawrence County

Sonstige:
 Hermon (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew im Osten von Grenada

Hermon ist der Familienname folgender Personen:
 John Hermon (1928–2008), britischer Polizist 
 Sylvia Hermon (* 1955), nordirische Politikerin

Siehe auch:
 Herman